La elección para gobernador de Dakota del Sur de 2022 se llevó a cabo el 8 de noviembre. La gobernadora titular republicana Kristi Noem resultó reelecta para un segundo mandato.

Primaria republicana

Candidatos declarados 

 Steven Haugaard, representante estatal.
 Kristi Noem, gobernadora titular.

Resultados

Primaria demócrata

Candidatos declarados 

 Jamie Smith, líder de la minoría en la Cámara de Representantes de Dakota del Sur.

Resultados

Generales

Por condado

Referencias 

Gobernador_2022
Dakota_del_Sur